Molledo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Molledo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Molledo är huvudsakligen lite bergig. Molledo ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Pico de Navajos,  meter över havet,  km väster om Molledo. Runt Molledo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Los Corrales de Buelna,  km norr om Molledo. I omgivningarna runt Molledo växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien